TPS steht für:
 Terephthalsäure, organisch-chemische Verbindung und aromatische Dicarbonsäure
 Flughafen Trapani, IATA-Code eines Militärflugplatzes in Italien
 Thermoplastische Stärke, wichtigster und gebräuchlichster Vertreter der Biokunststoffe
 Transrektale Prostatasonographie, medizinischer Begriff der bildgebenden Untersuchung der Prostata
 Toyota-Produktionssystem, Konzept zur Vermeidung von Verschwendung
 Theorie und Praxis der Sozialpädagogik, eine der ältesten deutschen Fachzeitschriften auf dem Gebiet der Sozialpädagogikarbeit und Jugendhilfe
 Thermoplastische Styrol-Blockcopolymere, eine Kategorie von thermoplastischen Elastomeren
 Twisted Pair Shielded, veraltete allgemeine Bezeichnung für Kabel mit Schirmung, siehe Twisted-Pair-Kabel
 Thermal Protection System, Hitzeschild des Space Shuttles

Gesellschaft und Kultur:
 TPS (TV-Sender), französischer Bezahlfernsehsender
 Third-Person-Shooter, Genre von Computerspielen
 Trassenpreissystem, System zur Bepreisung von Fahrplantrassen im Gleisnetz der DB Netz AG
 Trailer Park Sex, deutsche Post-Hardcore- und Metalcore-Band aus Hamburg-St. Pauli
 Telangana Praja Samithi, ehemalige indische Regionalpartei
 Tall-Poppy-Syndrom, kulturelles Phänomen, bei dem herausragende Personen geschnitten werden

Vereine:
 Turku PS, finnischer Fußballverein
 Turun Palloseura (Eishockey), finnischer Eishockeyverein

tps steht für:
 transactions per second, Transaktionen pro Sekunde

Abkürzung